Esta é uma lista de futebolistas do Fortaleza Esporte Clube.

Ídolos no futebol

Por ano

2017

Transferências 
: Jogadores emprestados
: Jogadores que voltaram após serem emprestados
: Final, rescisão do contrato ou chegando sem custos

Elenco para a temporada 2018
 Atualizado em 1 de dezembro de 2017.

Fortaleza Esporte Clube
Fortaleza